Персия може да се отнася за:

 Древната Персийска империя
 Съвременната държава Иран
 Персия